Bom Sucesso, un comune brasiliano dello stato del Minas Gerais.
 Bom Sucesso, un comune brasiliano dello stato della Paraíba.
 Bom Sucesso, un comune brasiliano dello stato del Paraná.
 Bom Sucesso, una telenovela brasiliana del 2019.